Музей милиции (Музей МВД):

Россия 
 Музей истории МВД  Республики Северная Осетия — Алания — во Владикавказе.
 Музей органов внутренних дел Вологодской области — в Вологде.
 Музей истории Рузской милиции — в городе Руза Московской области.
 Музей истории УМВД России по городу Шахты — в городе Шахты Ростовской области.

Украина 
 Днепропетровский народный музей истории милиции — в Днепре.
 Музей истории донецкой милиции — в Донецке.

См. также 
 Милиция

Милиция